Лаве́йкин — русская фамилия. Известные носители:

 Лавейкин, Александр Иванович (род. 1951) — советский космонавт, Герой Советского Союза; сын Ивана Павловича Лавейкина.
 Лавейкин, Иван Павлович (1921—1986) — лётчик-истребитель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.